Petits paisatges de Barcelona és un inventari d'elements d'interès paisatgístic de la ciutat de Barcelona, elaborat per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona.

Per a la seva confecció l'Institut va endegar el 1996 una campanya a la que s'hi van sumar El Periódico de Catalunya i la cadena municipal Barcelona Televisió. Correus, amb el patrocini de l'empresa Adidas, va instal·lar a la ciutat cinc bústies especials de recollida on, entre el 1997 i el 1999, els barcelonins van poder proposar els elements que els agradaria veure inventariats. Es van rebre 200 propostes, a les que un equip de la Universitat de Barcelona, supervisat pel professor Carles Carreras, hi va afegir les propostes pròpies, arribant a 406, de les que un Consell Assessor interdisciplinari presidit pel rector Antoni Caparrós, en va seleccionar 101 elements. La periodista Patricia Castan d'El Periódico de Catalunya va confeccionar unes fitxes de cada element, que Maria Favà del diari Avui va continuar i que va publicar al llibre Petits paisatges de Barcelona.

L'Ajuntament va col·locant plaques de 'Petit paisatge de Barcelona' en alguns dels elements, fetes d'acer i instal·lades al paviment, per identificar racons emblemàtics de la ciutat.

Referències 

Patrimoni monumental de Barcelona